Бундесліга 2017—2018 () — 55-ий сезон першої німецької Бундесліги. Титул чемпіона за п'ять турів до закінчення чемпіонату здобула Баварія. В 34-му турі, вперше в історії Гамбург вилетів із вищого дивізіону чемпіонату Німеччини.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Айнтрахт кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Німеччини з футболу 2017—2018

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/21 травня 2018

|}

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Див. також 
 Дер Класікер

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

Німеччина
Німеччина
2017—2018
2017 у німецькому спорті
2018 у німецькому спорті